Пичуга — топоним. Также пичугой называют иногда маленькую птицу (любого вида).

Населённые пункты

Россия 

 Пичуга — село в Дубовском районе Волгоградской области

Водоёмы 

 Пичуга — река в Дубовском районе Волгоградской области